Пей:
 Пей — тамильский вайшнавский святой.
 Пей (Пе) — буква еврейского алфавита.

Топоним 
 Пей  () — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).
 Пей  () — деревня в медье Хевеш (Венгрия).